Alabote pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Hippoglossus hippoglossus, alabote do Atlântico
 Hippoglossus stenolepis, alabote do Pacífico

Desambiguações de espécies